U-29 puede referirse a algunos de los siguientes submarinos alemanes o a uno austrohúngaro:

 SMS U-29, fue un submarino alemán del Tipo U 27 botado en 1913, que sirvió en combate durante la Primera Guerra Mundial, hasta que fue hundido por el HMS Dreadnought (1906) el 18 de marzo de 1915, convirtiéndose en el único submarino hundido por un acorazado, y en el único buque hundido por este acorazado.
 Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania, dispuso también de los siguientes submarinos con nombres similares:
 SM UB-29, fue un submarino del Tipo UB II submarine botado en 1916 y hundido el 13 de diciembre de ese mismo año.
 SM UC-29, fue un submarino del German Tipo UC II botado en 1916 y hundido el 7 de juno de 1917.
 U-29 (1936), fue un submarino del Tipo VIIA que sirvió en la Segunda Guerra Mundial hasta que fue echado a pique el 4 de mayo de 1945.
 U-29 (S178), fue un submarino del Tipo 206 de las Bundesmarine y Deutsche Marine que fue botado en 1974 y dado de baja en 2004.

U-29 o U-XXIX puede referirse también al:
 SM U- 29, un submarino de la clase U-27 de la KuK Kriegsmarine austrohúngara, botado en 1916, asignado en 1917, y hundido en 1920 cuando era remolcado al desguace.